Dracovenator („Drachenjäger“) ist eine Gattung früher theropoder Dinosaurier aus dem Unterjura Südafrikas.

Der Holotyp ist ein fragmentarischer Schädel, der aus dem Zwischenkieferbein (Prämaxillare) sowie Teilen von Oberkiefer (Maxillare) und Unterkiefer (Mandibulare) besteht. Ein weiteres, ursprünglich "Syntarsus" rhodesiensis zugeschriebenes Schnauzenfragment könnte von einem Jungtier der Gattung stammen. Die einzige bekannte Art ist Dracovenator regenti.

Merkmale 
Dracovenator wird auf eine Länge von 5,5 bis 6,5 Meter geschätzt. Von anderen Gattungen lässt er sich unter anderem durch eine zweilappige Senke (Fossa) auf der seitlichen Fläche des Zwischenkieferbeins abgrenzen, die durch eine schmale Grube mit den Zahnfächern in Verbindung steht.

Fund und Namensgebung 

Das einzige Exemplar stammt aus der Elliot-Formation, einer wichtigen Fossillagerstätte Südafrikas. Diese Gesteinsschichten lassen sich auf das Hettangium bis Sinemurium datieren, fallen also in den Unterjura. Der Name Dracovenator (lat. draco – „Drache“; venator – „Jäger“) weist auf die Drakensberge (dt. „Drachenberge“), das höchste Gebirge Südafrikas, in deren Umgebung sich die Fundstelle befindet. Der zweite Teil des Artnamens, regenti, ehrt Regent Huma, welcher das Fossil zusammen mit James Kitching entdeckte.

Systematik 
Dracovenator ist ein ursprüngliches Mitglied der Neotheropoda, das allgemein zwischen den Coelophysoidea und den fortschrittlicheren Averostra (Ceratosauria + Tetanurae) verortet wird. In der Erstbeschreibung von Yates (2005) bildet Dracovenator zusammen mit dem triassischem Zupaysaurus das Schwestertaxon zu Dilophosaurus. In späteren Arbeiten wird er gemeinsam mit Dilophosaurus und teilweise auch weiteren Gattungen zur Familie Dilophosauridae zusammengefasst.

Kladogramm nach der Erstbeschreibung von Yates (2005).

Kladogramm nach Hendrickx u. a.(2015).

Einzelnachweise 

Theropoda
Theropoden